Не́льма — многозначный термин:

Биология 
 Нельма — рыба семейства лососевых, подвид белорыбицы.

Топоним

Реки 
 Нельма — река в Калининградской области, впадает в Калининградский залив.
 Нельма — река в Хабаровском крае, впадает в Татарский пролив.

Населённые пункты 
 Нельма — посёлок сельского типа в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.

Техника 
 Нельма — советские/российские автономные атомные глубоководные станции проекта 18510.

См. также 
 Нельмач